Grötzer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Grötzer (1928–2019), österreichischer Violinist
 Maria Grötzer (* 1928), österreichischer Fechterin

 Grötzer Holz, Wald in Bayern